

Astronomia 
 M19 – oggetto del Catalogo di Messier

Matematica 
 M19 – numero primo di Mersenne, 219 – 1 = 524 287

Trasporti 
 M19 – semovente antiaereo statunitense della seconda guerra mondiale
 M19 Tank Transporter – veicolo portacarri prodotto negli Stati Uniti d'America durante la seconda guerra mondiale

Altro 
 M-19 – Movimento del 19 aprile, movimento socialista rivoluzionario colombiano